Parteischule steht für:
 verschiedene Bildungseinrichtungen der SED (1946–1989), siehe Sozialistische Einheitspartei Deutschlands #Parteischulen
 Wiener Parteischule, Bildungseinrichtung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (ab 1924)

 Reichsparteischule steht für:
 Reichsparteischule (SPD), Berlin (ab 1906), zur Schulung von Parteifunktionären
 Reichsparteischule der KPD „Rosa Luxemburg“, Fichtenau bei Berlin (ab 1927), heute ein Wohnhaus

Siehe auch:
 Parteihochschule